Râul Putnișoara se poate referi la:

 Putnișoara - afluent al râului Putna din bazinul Moldova
 Putnișoara - afluent al râului Putna din bazinul Suceava

Vezi și 
 Putna (dezambiguizare)

Toponime românești